Соломо́н Абра́мович Лозо́вский (псевдоним — А. (Алексей) Лозовский, настоящая фамилия — Дридзо; 28 (16) марта 1878 года, с. Даниловка Александровского уезда Екатеринославской губернии — 12 августа 1952 года, Москва, расстрелян) — советский партийный деятель и дипломат, участник революционного и профсоюзного движения в России и Франции, публицист.

Делегат 8—18-го съездов партии, член ЦК ВКП(б) (1937—1949, кандидат 1927—1937).
Делегат 2—7-го конгрессов Коминтерна, член ИККИ (1921—1922, кандидат в члены 1924—1943), член Президиума (1926—1935, кандидат 1935—1943), кандидат в члены Секретариата (1928—1935).
Член ВЦИК и ЦИК СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов (1937-50).

Доктор исторических наук (1939), профессор МГУ.
Чрезвычайный и Полномочный Посол (14.6.1943).

Биография 
Родился в семье бедного меламеда. Детство провёл в Царедаровке и в посёлке при жел.-дор. станции Лозовая Павлоградского уезда.
Учился в хедере.

Во время прохождения военной службы в 1901 году в Симбирске сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости. В том же году вступил в РСДРП.

С 1903 года в Петербурге, занимался пропагандистской деятельностью. Вспоминал, что в 1903 году ему удалось прочитать книгу Ленина «Что делать?»: «Я не помню, чтобы какая-нибудь другая книга оказала на меня такое влияние, как эта». Арестован в октябре 1903 года, после освобождения осенью 1904 года выслан в Казань.

Участвовал в революции 1905 года в Казани, примкнул к большевикам. Писал в автобиографии: «В октябрьские дни 1905 г. во главе демонстрантов разоружал полицейские участки в Казани и потом раздавал около университета отобранное оружие…».
Арестован и освобождён в июне 1905 года.

Делегат 1-й конференции РСДРП в Таммерфорсе (1905), от большевиков.

Жил и работал в Петербурге, арестован в 1906 году, бежал. Вёл пропаганду в Харькове, арестован в 1906 году, в 1908 году отправлен в ссылку в Иркутскую губернию. В августе 1908 года по пути в ссылку бежал за границу, с октября 1908 года в Женеве.

Во Франции 
С января 1909 года в Париже.
В 1909—1910 годы посещал лекции на юридическом факультете в парижской Сорбонне. Член Французской социалистической партии. Участник французского профсоюзного движения.
С 1912 примыкал к группе большевиков-примиренцев. В 1914 г. исключён из партии.
Во время 1-й мировой войны — интернационалист.
Уехал из Парижа в начале мая 1917 года.

После Февральской революции 

В июне 1917 вернулся в Россию, вступил в РСДРП(б). На 3-й Всероссийской конференции профсоюзов в июле 1917 года был избран секретарём Всероссийского центрального совета профсоюзов.
Участник Демократического совещания, член Предпарламента.
В январе 1918 года за расхождение с программой и политикой партии исключён из РСДРП(б).

В 1918—21 гг. — ответственный секретарь профсоюза текстильщиков, затем Всероссийского совета профсоюзов железнодорожников (Всепрофжель), председатель Московского губернского совета профсоюзов (МГСПС).

В 1918-19 гг. возглавлял группу социал-демократов интернационалистов — председатель ЦК РСДРП (интернационалистов) и редактор их газеты «Пролетарий». В 1919 году РСДРП(и) вошла в состав РКП(б).

По вопросу о роли профсоюзов при Советской власти на X съезде партии занимал ленинскую позицию.

Один из организаторов Профинтерна, с 1919 до 1938 гг. его секретарь и в 1921—37 годах генеральный секретарь. Редактор журнала «Красный Интернационал профсоюзов».

В 1937—1939 гг. директор Государственного литературного издательства (Гослитиздат).

В 1939—1946 годах заместитель наркома (министра) иностранных дел. Курировал проблемы Дальнего Востока, входил в Комиссию по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства, принимал активное участие в подготовке Крымской конференции.
Одновременно с июля 1941 заместитель, в 1945-48 годах начальник Совинформбюро. С учреждением Еврейского антифашистского комитета при Совинформбюро был ответственен за его деятельность. Редактировал письмо руководителей ЕАК с просьбой об организации еврейской автономии в Крыму (февраль 1944).

Преподавательская и общественная деятельность 
В 1940—49 гг. заведующий кафедрой истории международных отношений и внешней политики СССР ВПШ при ЦК ВКП(б).
Читал лекции по современным международным отношениям в МГИМО.
Принимал заочное участие в январской философской дискуссии 1947 года.

Дело Еврейского антифашистского комитета 

13 января 1949 г. Лозовский был вызван к секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову, который в присутствии председателя КПК при ЦК ВКП(б) М. Ф. Шкирятова пытался добиться от него признательных показаний в проведении антисоветской националистической деятельности. После этого Маленков и Шкирятов составили на имя Сталина записку с предложением вывести Лозовского из членов ЦК с формулировкой «за политически неблагонадежные связи и недостойное члена ЦК поведение». Решением ЦК ВКП(б) от 18 января 1949 г. (опросом) С. А. Лозовский был выведен из ЦК ВКП(б) и исключён из партии, 20 января он был вызван в ЦК и ознакомлен с решением, а 26 января 1949 г. арестован.

В июле 1952 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила к расстрелу всех подсудимых за исключением академика Лины Штерн.

«У меня не было никакой другой возможности, как подписать эти показания», — заявил на суде Лозовский.

12 августа 1952 года в числе других осуждённых членов Еврейского антифашистского комитета был казнён.

Лозовский в последнем слове заявил: «Я сказал все и не прошу никаких скидок. Мне нужна полная реабилитация или смерть…» После чего добавил: «Но если когда-нибудь выяснится, что я был невиновен, то прошу посмертно восстановить меня в рядах партии и опубликовать в газетах сообщение о моей реабилитации».

22 ноября 1955 года по заключению Генерального прокурора СССР по так называемому «делу Еврейского антифашистского комитета» Военная коллегия Верховного Суда СССР приговор от 11—18 июля 1952 года в отношении всех осуждённых отменила и дело о них прекратила за отсутствием состава преступления.

В 1955 году посмертно был реабилитирован и восстановлен в партии.

Определение Верховного суда СССР о реабилитации членов ЕАК, принятое в ноябре 1955 года, было доведено до общественности только в 1988 году.

На Новодевичьем кладбище Москвы установлен кенотаф Лозовскому. Именем Лозовского названы сад в Рыбинске и посёлок в Казани. Имя Лозовского также носит улица в городе Лозовая.

Награды 
 орден Ленина (03.11.1944)
 орден Отечественной войны 1-й степени (05.11.1945)

Семья 
1-й брак.

 Дочь — Вера Дридзо (1902—1991), секретарь Н. К. Крупской, переводчица, в её итальянском переводе был впервые издан полный текст романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (1967), а также его «Театральный роман» (1966), «Белая гвардия» и несколько сборников повестей и рассказов. Муж — Михаил Абрамович Шамберг (1902—1989), советский партийный деятель.  Брат Софьи Абрамовны Шамберг, третьей жены ее отца. 
 Внук — Владимир Михайлович Шамберг (1926—2014) , доктор экономических наук, на конец 1990-х проживал в США. Был женат на дочери Г. М. Маленкова Воле (Валентине), однако Маленков принудил дочь развестись с мужем вскоре после того, как Лозовский попал в опалу.
 Правнук — Максим Владимирович Бойко (Шамберг), (р. 1959) — экономист, член команды Чубайса.

2-й брак  — Августина Павловна Невзорова (1872—1926).  Августина Павловна и ее сёстры были известными «сёстрами Невзоровыми» (Зинаида, Софья и Августина) — соратницами Ленина по марксистским кружкам в 1890-е годы. Их младшая сестра — Ольга Павловна Невзорова (в замужестве — Голубцова) — мать жены Г.М.Маленкова — Валерии Алексеевны Голубцовой.

 Дочь — Милена Алексеевна Лозовская (1914, Париж, Франция — 2004, Москва, РФ), жена Льва Николаевича Подвойского (1911—1976), сына Н.И.Подвойского. Внуки — Марина, Глеб. 

2-й брак — Софья Абрамовна Шамберг (1903—1986). Более 30 лет работала в системе Мосэнерго – первая женщина-диспетчер, старший инженер по релейной защите и системной автоматике.  Была в течение ряда лет заведующей парткабинетом Мосэнерго.  Выселенные из дома после ареста С.А.Лозовского жена и дочь Галина в дальнейшем также были арестованы. Вернувшись после реабилитации в Москву, Софья Абрамовна, будучи персональным пенсионером союзного значения, принимала активное участие в общественной и партийной жизни организаций, где состояла на партийном учете, руководила кружками и семинарами по истории КПСС, была секретарем Московской секции Историко-литературного объединения старых большевиков, участвовала в подготовке сборника секции – «Московские большевики в огне революционных боев». 

 Дочь — Галина Соломоновна Дридзо (р. 1928).

Сочинения 
 Профсоюзы в Советской России (1920)
 Англо-советская конференция профессиональных союзов. М.—Л., Гос. изд., 1925. 112 с. 10 000 экз.
 Великий стратег классовой войны. М., ВЦСПС, 1924. 69 с. 10 000 экз.; Изд. 2-е. М.,ВЦСПС, 1924. 121 с. 10 000 экз.
 Задачи профессиональных союзов. (Содоклад и закл. слово на дискуссионном собрании в театре Зимина. 10-го янв. 1921). М., Бюро фракции МГСПС, 1921. 16 с.
 Задачи коммунистов в профдвижении. Госиздат, 1923. 104 с.
 Рабочая Франция. Гиз, 1923. 140 с.
 Задачи революционного профессионального движения. III Всемирный конгресс Профинтерна. М., ВЦСПС, 1924. 131 с. 10 000 экз.
 Итоги VII пленума Исполкома Коминтерна. М.—Л., Гос. изд., 1927. 110 с. 7 000 экз.
 Коминтерн и профдвижение. (Доклад на VI расширенном пленуме ИККИ 1 марта 1926 года). М., Профинтерн, 1926. 99 с. 7 500 эк
 Мировое профессиональное движение до и после войны. М., «Вопросы труда», 1924. 203 с. 10 000 экз.; Изд. 2-е доп. М.—Л., «Вопросы труда», 1925. 363 с. 25 000 экз.
 Москва или Амстердам? Коммунизм и реформизм в международном проф. движении. Сб. статей. ВЦСПС, 1924. 300 с. 5 000 экз.
 Стачечная борьба и наша тактика, М., Профинтерн, 1929. 124 с. 3 000 экз.
 А. Лозовский. Рассказы подпольщика Алексея

Примечания

Литература 
 
 Заварзин П. П. Моя служба в Отдельном корпусе жандармов. // «Охранка». Воспоминания руководителей политического сыска. Т. 1. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — С. 437—439.
 Медведев Ж. А. Соломон Лозовский, Полина Жемчужина и Вячеслав Молотов // Медведев Ж. А. Сталин и еврейская проблема. Новый анализ. — М.: «Права человека», 2003. — 288 с.
 Лозовский (Дридзо) Соломон Абрамович // Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. — М.: РОССПЭН, 2008.
 
 Лозовский А. // Торчинов В. А., Леонтюк А. М. Вокруг Сталина. Историко-биографический справочник. — СПб., 2000

Ссылки 
 
 
 
 

Члены РСДРП
Большевики
Члены Временного совета Российской республики
Члены Исполкома Коминтерна
Историки СССР
Деятели Профинтерна
Еврейский антифашистский комитет
Репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Публицисты России
Жертвы антисемитизма
Революционеры России
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Делегаты I конференции РСДРП
Члены ЦК КПСС
Расстрелянные в СССР
Деятели еврейских общественных организаций
Члены ВЦИК
Члены ЦИК СССР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Восстановленные в КПСС

Преподаватели МГИМО
Чрезвычайные и полномочные послы СССР
Казнённые в 1952 году